Grosclaude ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Grosclaude (* 1980), französische rhythmische Sportgymnastin
 David Grosclaude (* 1958), französischer Journalist und Politiker
 Étienne Grosclaude (1858–1932), französischer Journalist, Kolumnist und Humorist
 Louis-Aimé Grosclaude (1784–1869), Schweizer Maler
 Maurice Grosclaude (1900–1985), französischer Leichtathlet
 Michel Grosclaude (1926–2002), französischer Philosoph, Linguist und Onomastiker